Schandel ist ein geographischer Name:

 Schandel, Ortschaft der Gemeinde Useldingen, Kanton Redingen, Großherzogtum Luxemburg
 Schandel (Isen), im Oberlauf Schandelgraben, der wiederum einen längeren linken Oberlauf Moosgraben hat, linker Auengraben zum linken Arm der Isen vor der Ödmühle von Erharting, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Siehe auch:
 Schandl